Pridgeon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alec Melton Pridgeon
 Alec M. Pridgeon